Ларин Иван Алексеевич (11 сентября 1932 г., хутор Огарев, Богучарский район, Центрально-Чернозёмная область, РСФСР, ныне в составе Петропавловского района Воронежской области — 22 апреля 2008 г., Москва) — политработник советских Вооружённых Сил, генерал-полковник (1990).

Биография 
Из большой (5 детей) крестьянской семьи. Русский. Окончил школу-семилетку в 1947 году, Богучарское педагогическое училище имени Н.К. Крупской в 1951 году.
С сентября 1951 года в Советской Армии. В 1953 году окончил Тамбовское артиллерийско-техническое училище. Позднее заочно окончил Самаркандский государственный университет имени Алишера Навои в 1964 году по специальности «история», Военно-политическую академию имени В. И. Ленина в 1965 году, Академические курсы усовершенствования политического состава Военно-политической академии имени В. И. Ленина в 1973 году.

С октября 1953 года — старший артиллерийский техник 40-го учебного танкового батальона 16-й гвардейской механизированной дивизии в Туркестанском военном округе, с ноября 1955 года – секретарь комсомольской организации 13-го тяжёлого танкосамоходного полка в этой дивизии. В феврале 1956 года вступил в КПСС и окончательно перешёл на партийно-политическую работу. С мая 1957 года – секретарь комсомольской организации 127-го танкового полка 90-й гвардейской мотострелковой дивизии 17-го армейского корпуса Туркестанского военного округа, с декабря 1958 года – помощник по комсомольской работе начальника политического отдела этой же дивизии. С марта 1960 года долго служил в политическом управлении Туркестанского военного округа: старший инструктор отдела комсомольской работы, С июля 1960 начальник комсомольского отдела — помощник по комсомольской работе начальника управления, с января 1967 – инспектор партийно-организационного отдела, с марта 1968 — инспектор отдела организационно-партийной работы, с февраля 1970 — заместитель начальника отдела организационно-партийной работы. С августа 1972 начальник политического отдела — заместитель по политической части командира 61-й учебной мотострелковой дивизии.

В апреле 1974 года был прикомандирован к ЦК КПСС с оставлением в кадрах Советской Армии. С марта 1982 года вновь в армии — заместитель начальника Политического управления Сухопутных войск, с февраля 1985 член Военного Совета — начальник Политического управления Ленинградского военного округа. В июле 1986 — январе 1989 года вновь откомандирован в аппарат ЦК КПСС с оставлением в кадрах Советской Армии. С января 1989 года — начальник политического отдела Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, с мая 1991 года — начальник Военно-политического отдела Генерального штаба. В сентябре 1991 года должность ликвидирована и Ларин находился в распоряжении начальника Генерального штаба, а в 22 марте 1992 года уволен с военной службы в запас.

Жил в Москве. В 1992—2008 года руководил перерабатывающим предприятием в Москве. Вступил в КПРФ и активно участвовал в её работе, был членом Центрального комитета КПРФ и членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.  Был экспертом Государственной Думы РФ.

Генерал-майор (15.12.1982), генерал-лейтенант (17.02.1886), генерал-полковник (30.04.1990). 

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
 орден Красной Звезды (1985)
 орден «Знак Почёта» (1980)
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (1991)
 медали СССР
 2 медали иностранных государств

Ссылки 
  Некролог. // «Красная Звезда». 2008. 24 апреля.
  Статья на сайте «Политотдел»
 Послужной список на сайте «Политотдел»

Литература 
 Большая биографическая энциклопедия. 2009.

Выпускники Тамбовского высшего военного командного училища химической защиты
Выпускники Самаркандского государственного университета
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Члены КПСС
Члены ЦК КПРФ
Похороненные на Троекуровском кладбище
Делегаты XXVII съезда КПСС